Бжани може бити:

 Бжани (Стропков), насеље у округу Стропков, Прешовски крај, Словачка Република
 Бжани (Теплице), насеље у округу Теплице, Устечки крај, Чешка Република